Der SBFV-Pokal (auch Rothaus-Pokal oder Südbadischer Pokal genannt) ist der Verbandspokal des Südbadischen Fußballverbands.

Seit 2008 ist die Badische Staatsbrauerei Rothaus Titelsponsor des SBFV-Pokals der Herren. Seitdem heißt der Wettbewerb offiziell SBFV-Rothaus-Pokal.

Teilnehmer und Modus 
Insgesamt sind 64 Mannschaften zur Teilnahme berechtigt. Gesetzt sind dabei die südbadischen Vereine aus der Dritten Liga, die nicht für den DFB-Pokal startberechtigt sind (Platz 5 oder schlechter), der Regionalliga, der Oberliga und den Plätzen 1–8 aus den drei Landesligen. Hinzu kommen sechs Bezirkspokalsieger. Ebenfalls gesetzt sind dann so viele Verbandsligisten, bis die Anzahl von 43 erreicht ist. Die restlichen 21 Startplätze werden in einer Qualifikationsrunde ausgespielt. An dieser nehmen die übrigen Vereine aus der Verbandsliga, die Plätze 9–13 aus den Landesligen und alle Halbfinalisten der Bezirkspokale teil.

Es werden eine Qualifikations- und fünf Hauptrunden im K.-o.-System ausgespielt. Die jeweiligen Paarungen werden im Losverfahren ermittelt, wobei unterklassige Mannschaften am ersten Spieltag sowie Bezirksmannschaften gegenüber überbezirklichen Mannschaften immer Heimrecht haben. Der unterlegene Verein scheidet aus. Ist ein Spiel nach Beendigung der regulären Spielzeit unentschieden, erfolgt eine Verlängerung von 2 × 15 Minuten. Ergibt sich auch nach der Verlängerung keine Entscheidung, kommt der klassentiefere Verein in die nächste Runde. Bei Mannschaften aus der gleichen Spielklasse findet ein Elfmeterschießen statt. Bei unentschiedenem Ausgang des Endspiels nach Verlängerung wird dieses in jedem Fall durch Elfmeterschießen entschieden. Analog den Bestimmungen der Meisterschaftsrunden innerhalb des SBFV, dürfen auch im Pokal 4 Auswechslungen pro Mannschaft erfolgen.

Der Sieger des Wettbewerbs qualifiziert sich für die 1. Hauptrunde des DFB-Pokals der darauffolgenden Saison.

Die Endspiele finden an wechselnden, neutralen Spielorten statt.

Statistik

Endspiele seit 1945

Sieger nach Vereinen und Landkreisen

Weblinks 
 Deutscher Sportclub für Fußballstatistiken: Ehrentafel Südbadische Pokalsieger
 Südbadischer Fußballpokal
 Südbadischer Fußballverband

Einzelnachweise 

Fußball-Verbandspokal
Südbadischer Fußball-Verband